Jerzy Sacewicz (1903–1986) – polski duchowny protestancki,
 Konstanty Sacewicz (1912–1994) – polski duchowny protestancki,
 Henryk Rother-Sacewicz (ur. 1940) – polski duchowny protestancki